Franciaország
Sacy, település Marne megyében
Sacy, település Yonne megyében